Коммунистическая партия Российской Федерации является юридическим лицом с момента государственной регистрации и осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на всей территории России, имея региональные отделения в 81 субъекте федерации. Каждое региональное отделение управляется региональным (областным, городским и т. д.) комитетом во главе с первым секретарём. Список региональных отделений, составленный на основе данных Министерства Юстиции приведён ниже.

Примечания 

КПРФ